El término Papillon puede hacer referencia a:

 Papillon, novela del escritor francés Henri Charrière publicada en 1969.
 Papillon, película de 1973 dirigida por Franklin J. Schaffner y protagonizada por Steve McQueen y Dustin Hoffman.
 Papillon, película de 2017 dirigida por Michael Noer y protagonizada por Charlie Hunnam y Rami Malek.